Ferragus est le nom d'un géant dans le roman de chevalerie Valentin et Orson.
 Ferragus est un roman d’Honoré de Balzac paru en 1833.
 Ferragus XXIII en est un personnage.
 Ferragus est le pseudonyme de Louis Ulbach, écrivain, journaliste, polémiste et opposant sous le Second Empire.
 Ferragus est un film français réalisé par André Calmettes, sorti en 1910, qui en est adapté.
 Ferragus (Die Dreizehn) est un film allemand réalisé par Alfred Halm, sorti en 1918, qui en est adapté.
 Ferragus est un film français réalisé par Gaston Ravel, sorti en 1923, qui en est adapté.

Homonymie